Погореловское сельское поселение — муниципальное образование:
 Погореловское сельское поселение — сельское поселение в составе Корочанского района Белгородской области;
 Погореловское сельское поселение — сельское поселение в составе Тотемского района Вологодской области;
 Погореловское сельское поселение — сельское поселение в составе Пронского района Рязанской области.